Onischtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Grigorjewitsch Onischtschenko (* 1950), russischer Politiker
 Irina Wladimirowna Onischtschenko (* 1975), russische Ski-Orientierungsläuferin 

Siehe auch:
 Onyschtschenko